Тёрнквист (, ) — шведская и норвежская фамилия.

 Тёрнквист, Ноэль (род. 2002) — шведский футболист, вратарь.
 Тёрнквист, Рагнар (род. 1970) — норвежский разработчик компьютерных игр и предприниматель.
 Тёрнквист, Турбьёрн (род. 1953) — шведский предприниматель, генеральный директор и владелец контрольного пакета акций Gunvor.
 Торнквист, Александр (1868—1944) — немецкий геолог и палеонтолог.

См. также 
 Море Торнквиста